Claudio Gabetta (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ermanno Gabetta (1912-1945) – partigiano e militare italiano
 Sol Gabetta (1981) – violoncellista argentina